George Abbey peut désigner :
 George Abbey (1932-), un pilote et directeur américain ;
 George Abbey (1978-), un footballeur nigérian.